Зарема Ахметкызы Кастеева (каз. Қастеева Зарема Ахметқызы, род. 17 февраля 1947, Алма-Ата, Алма-Атинская область, Казахская ССР, СССР) — советская и казахская артистка балета. Народный артист Казахской ССР (1981).

Биография 
Родилась 17 февраля 1947 года, в Алма-Ате, Алма-Атинская область, Казахская ССР. Окончила в 1966 году хореографическое училище при Большом театре СССР в Москве (балетмейстер Е. Н. Жемчужина). Была зачислена в Казахский театр оперы и балета им. Абая. С 1991 года по настоящее время — профессор кафедры хореографии и культурно-массовой работы Казахского национального женского педагогического университета.

Репертуар 

 Баян (Е. Брусиловский “Козы Корпеш — Баян сулу”)
 Никия (Л. Минкус, «Баядерка»)
 Жизель (А.Адан, «Жизель»)
 Фригия (А. Хачатурян, «Спартак»)
 Аврора (П. Чайковский, «Спящая красавица»)
 Баршагуль (А. Серкебаев, “Аксак кулан”)
 Алия (М. Сагатов, “Алия”)
 Мария (Б. Асафьев, «Бахчисарайский фонтан»)

Звания и награды 

 Заслуженная артистка Казахской ССР (1976)
 Народный артист Казахской ССР (1981)
 Премия Ленинского комсомола (1980)
 Почетный работник образования Республики Казахстан (2004)

Литература

Ссылки 

 Зарема Кастеева 

Балетмейстеры Казахстана
Заслуженные артисты Казахской ССР

Народные артисты Казахской ССР